The Incident (samenzwering), een samenzwering voor de ontvoering van een aantal Schotse edelen
The Incident (album), een studioalbum van de Britse muziekgroep Porcupine Tree
The Incident (1967), een film uit 1967 met Beau Bridges en Martin Sheen
The Incident (1978), een Japanse film van Yoshitaro Nomura
The Incident (1990), een film uit 1990 met Walter Matthau en Harry Morgan
The Incident (2011), een Franse film uit 2011
The Incident (2015), een Britse film uit 2015

Zie ook 
Incident (doorverwijspagina)